Bupleurum himalayense är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Friedrich Klotzsch. Bupleurum himalayense ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
himalayense